Godmother bezeichnet:

 Godmother (Film), ein indischer Film von 1999
 God Mother (Band), eine schwedische Band
 eine Abwandlung des Cocktails God Father